Наталья Анатольевна Гузеева (; р. 1952, Киев) — украинская детская писательница и сценаристка, создательница персонажей Капитошка и Петя Пяточкин, мультфильмы о которых вошли в «Золотую Коллекцию Советских Мультфильмов 1943—1991 годов».

Биография 
Наталья Гузеева родилась в 1952 году в Киеве в семье актёров. Отец — Анатолий Гузеев, диктор Украинского телевидения, режиссёр, доцент Университета культуры. Мать — Елена Гузеева, актриса, чтица, солистка филармонии.

В 1974 году окончила отделение структурной лингвистики факультета кибернетики Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. Работала лингвистом, переводчиком, журналистом, редактором мультипликационных студий «Киевнаучфильм» и «Укранимафильм».

С 1992 года член Национального союза кинематографистов Украины.

C 1995 года проживает в Германии, в настоящий момент в Мюнхене.

Фильмография 

По сценариям Натальи Гузеевой были созданы:
 «Капитошка» (1980)
 «Возвращайся, Капитошка!» (1989)
 «Как Петя Пяточкин слоников считал» (1984)
 «Сочинение про дедушку» (1987)
 «Это что ещё такое?!» (1989)
 «Любовь и смерть картошки обыкновенной» (1990)
 «Мы — женщины. Сладкая жизнь» (1988)
 «Было скучно»
 «Тополя»
 научно-популярные фильмы («Кто проснётся петухом?» «Царапина на льду»), многие из которых были отмечены наградами на различных международных фестивалях
 Мишка и Звонка (2016—2018)
 23 обиды Пети Пяточкина (снимается)

Книги 
Гузеева Наталья — автор многочисленных детских книг, которые выходили до 1993 года в издательстве «Вэсэлка», их общий тираж — 6 млн экземпляров.

С 2004 года книги Н. Гузеевой издаются в разных странах на разных языках.
 «Капитошка», изд. «Стрекоза», 2004; изд. «Эдипресс-Украина»
 «Приключения Капитошки», изд. «Астрель», 2007
 «Жила-была девочка по имени Леночка», повесть, изд. «Эдипресс Украина», 2006—2007
 «Петя Пяточкин и Дед Мороз», рассказ, журнал «Хорошие родители», изд. «Эдипресс Украина», 2007
 «Миша и Лунная Фея», повесть, журнал «Хорошие родители», изд. «Эдипресс Украина», 2008
 «Капитошка», 12 историй, журнал «Хорошие родители», изд. «Эдипресс Украина», 2009
 «23 обиды Пети Пяточкина», изд. «Стрекоза», 2007, изд. «Тезис», 2008
 «Любовь и 17 страданий Пети Пяточкина» изд. «Стрекоза», 2008
 «Петя Пяточкини и Дед Мороз» изд. «Азбука-Аттикус», 2008
 «Петя Пяточкин и веселая суматоха», изд. «Азбука-Аттикус», 2009
 «Жила-была девочка Леночка…», изд. «Азбука-Аттикус», 2010
 «Жила собі Оленка», повесть, изд. «Старого Лева», 2007
 «Невидимка», рассказ в сборнике «Мама по скайпу», изд. «Старого Лева», 2013
 «Капитошка и Самый-Настоящий-Новый-Год», изд. «Мастер-класс», 2012
 «Сумасшедший Новый год», изд. «Мастер-класс», 2012
 «Я тебя очень люблю», изд. «Мастер-класс», 2012
 «Жила-была девочка», изд. «Мастер-класс», 2013

Автор либретто балетов:
 «Сочинение про дедушку», 1993
 «Мы — Анна Франк», постановка Аллы Рубиной, 2006 (При поддержке Нидерландского Фонда «Анна Франк» и «Еврейского Фонда Украины»)
 «Капитошка», 2013

Автор пьесы «23 обиды Пети Пяточкина», 2013.

Примечания

Ссылки 

Выпускники факультета кибернетики Киевского университета
Писатели Украины
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Украины
Сценаристы СССР
Сценаристы Украины
Википедия:Биографии современников